Христиансен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Христиансен, Георгий Борисович (1927—2000) — советский и российский физик.
 Христиансен, Лев Львович (1910—1985) — советский музыковед, педагог и фольклорист. 
 Христиансен, Фридрих (1879—1972) — немецкий лётчик-ас, специалист по морской авиации, генерал авиации, военный преступник.
 См. также